Флорін Андоне (рум. Florin Andone, нар. 11 квітня 1993, Ботошані) — румунський футболіст, нападник клубу «Кордова» та національної збірної Румунії. 
 Йоан Андоне (рум. Ioan Andone, нар. 15 березня 1960, Шпелнака, комуна Хопирта) — румунський футболіст.